Friedmann Dávid (1853–1906) sopronkeresztúri rabbi 
 Friedmann Dávid (1859–1940) szegedi, majd zsolnai rabbi